Kumba kan syfta på:

 Kumba (berg- och dalbana) – en berg- och dalbana i nöjesparken Busch Gardens Tampa Bay
 Kumba (djur) – ett släkte av fiskar
 Kumba (rappare) – artistnamn för den svenska rapparen Kumba M'bye
 Kumba (ort), en ort i Kamerun